Ondulazione residua – in elettrotecnica la non linearità di un segnale sottoposto a filtrazione mediante filtro
 Ondulazione – in scienze dei materiali e ingegneria, la finitura superficiale corrispondente al 2º ordine
 Ondulazione – struttura delle onde di una superficie d'acqua